«Islam4UK» — радикальная исламистская группа, действовавшая в Великобритании. Её деятельность была запрещена  14 января 2010 года. Islam4UK возглавлял Анджем Чудари.

Цель Islam4UK 
На своём веб-сайте Islam4UK описывала себя так:
Islam4UK была создана честными мусульманами в качестве платформы для распространения высшей исламской идеологии внутри Соединённого Королевства как божественной альтернативы законов созданных людьми.

Цель Islam4UK описывалась как:
Далее, проживая в Британии, мы намереваемся убедить Британское общество в превосходстве Ислама и разоблачить ошибочность созданных людьми законов, изменив тем самым общественное мнение в пользу Ислама … с целью введения Шариата (здесь в Британии).

Деятельность 
16 октября 2009 года членами Islam4UK были организованы акции протеста против приезда в Британию голландского политика Герта Вилдерса. Протестующие несли баннеры с лозунгами «Шариат является решением, свобода отправляйся в ад» (Shariah is the solution, freedom go to hell) и «Герт Вилдерс заслуживает исламского наказания» (Geert Wilders deserves Islamic punishment).

В январе 2010 года группа привлекла широкое внимание СМИ, озвучив планы пройти маршем протеста через . Слухи о том, что Islam4UK планировала нести во время шествий пустые гробы в память о тысячах погибших мусульман не подтвердились. Чоудери заявил, что шествие будет носить мирный характер и не пересечется по времени с траурными мероприятиями.
Британский премьер Гордон Браун заявил, что планирующийся марш «отвратителен <…> и оскорбление семей погибших и раненых военнослужащих будет совершенно неприемлемым». Министр внутренних дел Алан Джонсон заявил, что он удовлетворит любое обращение  или  о запрете марша согласно пункту 13 

Чоудери заявил, что он выбрал для проведения марша Уоттон Бассетт для того, чтобы привлечь максимум внимания к акции, также он сообщил, что 500 членов группы будут нести «символические гробы» в память о мирных мусульманских гражданах, убитых «беспощадными» силами коалиции.

Запрет Islam4UK 
Комментируя запрет группы, министр внутренних дел Алан Джонсон заявил: «Она уже была запрещена под двумя другими именами —  и ». Islam4UK выпустила заявление, прокомментировав своё запрещение так: «Этот запрет это ещё один гвоздь в гроб капитализма и ещё один признак возрождения ислама и мусульман». Цель группы была пересмотрена: «Однажды мы освободим наши земли от оккупации, а шариат будет действовать не только в мусульманских странах, но и прямо здесь, в Великобритании. Это то, во что мы верим и то, чему мы сами станем свидетелями».

Запрет Islam4UK критиковался как «удар по свободе слова», подрывающий «усилия правительства по предотвращению экстремизма».

См. также 
 Лига английской обороны
 Casuals United
 Лондонистан

Примечания

Ссылки 
 Плещунов Ф. О. Великобритания: о деятельности Анжема Чоудари

Источники 

Ислам в Великобритании
Организации Великобритании